és un videojoc de cartes per la Nintendo 64. Va ser llançat el 1999 només al Japó.

Enllaços externs 
  Imatges, info, comenaris a GameFAQs

Videojocs del 1999
Videojocs per a Nintendo 64